Schwermetall steht für:
 ein Metall aus der Gruppe der Schwermetalle
 Schwermetall (Comic), ein Comicmagazin
 Schwermetall (Fernsehserie), eine Fernsehserie basierend auf dem Comicmagazin
 Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG, weltweit größter Hersteller von Vorwalzbändern aus Kupfer

Siehe auch: